

Sigle 
 Tabbed document interface – interfaccia grafica per tabbed browsing
 Turbocharged Direct Injection – denominazione commerciale utilizzata dalla Volkswagen per indicare i propri motori turbodiesel ad iniezione diretta, sigla utilizzata a prescindere dalla soluzione tecnica adottata per l'impianto di alimentazione
  Time Delay and Integration – Un tipo particolare di CCD per catturare immagini in movimento
 Thermionic ionization detector – rivelatore termoionico

Chimica 
 TDI – Diisocianato di toluene

Codici 
 tdi – codice ISO 639-3 della lingua tomadina

Farmacologia
 TDI – Dose giornaliera tollerabile